Tetjaniwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tetjaniwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Tetjaniwka (Kupjansk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk
 Tetjaniwka (Kramatorsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Kramatorsk